András Hegedűs – politico e sociologo ungherese
 Csaba Hegedűs – ex lottatore ungherese
 Ferenc Hegedűs – ex schermidore ungherese
 Györgyi Hegedűs – cestista ungherese
 János Hegedűs – calciatore ungherese
 Lajos Hegedűs – calciatore ungherese
 László Hegedűs – pittore ungherese